Mitsubishi Ki-67 Hiryu
 Ki-67 (белок, антиген) - биомаркер пролиферации. Используется для выявления раковых клеток.

Примечания